kelet, a négy égtáj egyike
 Kelet kolozsvári napilap (1871–1882)
„Kelet” - az Európától keletre fekvő kultúrák összefoglaló elnevezése
Közel-Kelet, politikai-történelmi, illetve földrajzi területegység
Távol-Kelet, politikai-történelmi, illetve földrajzi területegység
Ókori Kelet

Lásd még:
Kelet-Ázsia, Ázsia kontinens keleti része
Kelet-Európa, Európa kontinens keleti része
Kelet-Afrika, Afrika kontinens keleti része